The Naked Man – film del 1923 diretto da Henry Edwards
 Lo spezzaossa (The Naked Man) – film del 1998 diretto da J. Todd Anderson
 The Naked Man – film del 1999 diretto da Mike Dean e Josh Heller
 The Naked Man – cortometraggio di animazione di Nicholas Carignan (2013)